Тази статия е за груповата фаза на Шампионска лига 2011/12.

Груповата фаза е с 32 отбора; 22 класирани автоматично и 10 победители от плейофите (пет през шампионския поток, пет през нешампионския поток).

Отборите са разделени в осем групи по четири. Първите два отбора продължават в осминафиналите, докато третият отбор продължава в шестнайсетинафиналите на Лига Европа.

Поставяне 
Тегленето за групите е на 25 август 2011 в Монако.

Отборите са разделени в четири урни според коефициентите им от 2011. Настоящият шампион Барселона е автоматично поставен в урна 1. Отборите от една национална асоциация не могат да бъдат изтеглени в една група. Тегленето е контролирано, така че отборите от една национална асоциация да бъдат разпределени в групите A-D и групите E-H, които играят в различни дни.

НТ Носител на трофея
шп Класирал се от шампионския поток
нп Класирал се от Нешампионския поток

Групи

Група A

Група B

Група C 

 Бележки
 Бележка 1: Оцелул Галац играят домакинските си мачове на Стадионул Национал, Букурещ, тъй като техният Стадионул Оцелул не успява да покрие критериите на УЕФА.

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H 

 Бележки
 Бележка 2: Виктория Пилзен играят домакинските си мачове на Синот Тип Арена, Прага, тъй като техният Пилзне не успява да покрие критериите на УЕФА.
 Бележка 3: БАТЕ Борисов играят домакинските си мачове на Динамо, Минск, тъй като техният Харадзки не успява да покрие критериите на УЕФА.

Източници 

Европейска шампионска лига